Това е списък на кметовете на град Бургас от Освобождението на България до днес.

Списък

от 1990 г. до днес

Източници 

 Сайт на Община Бургас

 
Бургас